37-й выпуск  Волта Алгарви — шоссейной многодневной велогонки по дорогам португальского региона Алгарви. Гонка прошла с 16 по 20 февраля 2011 года в рамках Европейского тура UCI 2011. Победу одержал немецкий велогонщик Тони Мартин из .

Участники 
Участниками гонки стали 21 команда: 12 команд категории UCI ProTeam, 5 проконтинентальных и 4 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 188 гонщиков. До финиша доехали 150 спортсменов.

Маршрут 
Маршрут гонки включал 5 этапов общей протяженностью 707,7 километра. Последний этап прошёл в формате индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Лидеры классификаций

Итоговое положение 

Изначально 4-е место в генеральной классификации занял испанец Альберто Контадор, но в феврале 2012 года он был дисквалифицирован UCI за применение допинга. Результат гонщика был аннулирован, а итоговые позиции в общем зачёте — перераспределены.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Волта Алгарви 2011 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2011 год в велоспорте
Спорт в Португалии в 2011 году
Февраль 2011 года